Antonio Dalmonte (1919-2015) – calciatore italiano
 Luca Dalmonte (n. 1963) – allenatore di pallacanestro italiano
 Marino Dalmonte (1923-1944) – partigiano italiano
 Nicola Dalmonte (n. 1997) – calciatore italiano